Еникёй — турецкий топоним. Может означать:

 Еникёй (Арнавуткёй)
 Еникёй (Молдавия)

См. также 
 Новосёловка